Арка в Сент-Луисе (), также известная под именем «Врата на запад» — мемориал, являющийся частью Джефферсоновского национального экспансиального мемориала, а также визитной карточкой Сент-Луиса, штат Миссури, США.

История 

Арка была спроектирована финско-американским архитектором Ээро Саариненом в 1947 году. Её высота 192 метра в самой высокой точке, ширина её основания также 192 метра. Таким образом арка является самым высоким памятником на территории США. Её строительство началось 12 февраля 1963 года и было закончено 28 октября 1965 года. Памятник открылся для посетителей 24 июля 1967 года.

На арке написана её формула в футах:

 

В метрах это

Лифт 
Ээро Сааринен умер за четыре года до того, как строительство арки было завершено. Незадолго до смерти он решил изменить конструкцию башни, внедрив в неё лифт, чтобы посетителям не приходилось преодолевать более тысячи ступенек. Но конструкция арки не позволила применить обычные модели лифтов. Несколько лифтостроительных компаний пытались подобрать подходящий вариант, но не преуспели. Тогда Сааринен нанял инженера Ричарда Баузера. Ему дали всего две недели на разработку своего варианта, но он, как ни странно, успел. Его система объединяла обычный тросовый лифт и кабинку колеса обозрения на карданной подвеске. В 1968 году эта уникальная система была установлена в арку.

Смотровая площадка 
В районе вершины арки находится смотровая площадка, из которой открывается вид на Миссисипи, южный Иллинойс, Кахокию, сам Сент-Луис и его городскую агломерацию. В ясный день видимость достигает сорока восьми километров.

Галерея

См. также 
 Живописный мост
 Цепная линия
 Вызов (телесериал, 2013)

Примечания 

Здания и сооружения Сент-Луиса
Объекты Национального реестра исторических мест в Миссури
Здания и сооружения, заложенные в 1963 году
Ээро Сааринен
Арки и своды
Здания и сооружения, построенные в 1965 году в США